QU Большой Медведицы () — одиночная переменная звезда в созвездии Большой Медведицы на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 13956 световых лет (около 4279 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +13,67m до +12,97m.

Характеристики 
QU Большой Медведицы — пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RRAB).

Примечания